Hermann Nasse ist der Name folgender Personen:

* Hermann Nasse (Mediziner) (1807–1892), deutscher Physiologe und Hochschullehrer
 Hermann Nasse (Kunsthistoriker) (1873–1944), deutscher Kunsthistoriker